Atherinopsidae är en familj av fiskar. Atherinopsidae ingår i ordningen silversidartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Atherinopsidae 109 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Atherinopsidae